Voici la liste des planètes mineures numérotées de 51001 à 52000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

51001-51100

51101-51200

51201-51300

51301-51400

51401-51500

51501-51600

51601-51700

51701-51800

51801-51900

51901-52000 

51001-52000